Schmelen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schmelen (1777–1848), deutscher Missionar; Gründer der Missionsstation Bethanien in Südwest-Afrika
 Zara Schmelen (1793–1831), Missionarin in Namibia